Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Paolo Lorenzi e Giancarlo Petrazzuolo 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Alex Kuznetsov /  Dick Norman (primo turno)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinali)

 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Stefano Galvani (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2008